Die 19. Biathlon-Europameisterschaften fanden vom 25. Januar bis 2. Februar 2012 im Národné biatlonové centrum Osrblie in der slowakischen Gemeinde Osrblie statt.

Medaillenspiegel 
Stand nach 8 von 8 Wettkämpfen

Zeitplan

Frauen

Sprint 7,5 km 

Datum: Samstag, 28. Januar 2012, 13:00 Uhr
Am Start waren alle der 53 gemeldeten Athletinnen, von denen eine das Rennen nicht beendete.

Staffel 4 × 6 km 

Datum: Donnerstag, 2. Februar 2012, 10:00 Uhr
Am Start waren sieben Staffeln. Die Slowakei wurde als überrundete Staffel nach dem letzten Schießen aus dem Wettkampf genommen (LAP = lapped/überrundet).

Männer

Sprint 10 km 

Datum: Samstag, 28. Januar 2012, 10:00 Uhr
Am Start waren alle 80 gemeldeten Athleten, von denen einer das Rennen nicht beendete.

Staffel 4 × 7,5 km 

Datum: Donnerstag, 2. Februar 2012, 10:00 Uhr
Am Start waren 14 Staffeln. Die Türkei, die erstmals mit einer Mannschaft bei einer internationalen Meisterschaft antrat, wurde als überrundete Staffel nach dem letzten Schießen aus dem Wettkampf genommen (LAP = lapped/überrundet).

Juniorenrennen

Medaillenspiegel 
Stand nach 7 von 7 Wettkämpfen

Juniorinnen

Junioren

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (archiviert)

Einzelnachweise 

2012
Biathlonveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in der Slowakei
Osrblie
Biathlon (Slowakei)